De Bonte Wever (Assen)
 De Bonte Wever (Slagharen)